«Федерація Аквабайку України» («Ukrainian Aqubike Federation») — всеукраїнська громадська організація, яка представлена в 17 регіонах України. Єдиний офіційний представник в Україні міжнародної организації IJSBA (International Jet Sports Boating Association).

Основна информація 
Матеріали, які підтверджують квалификацію «Федерації Аквабайку України»:
 Федерація Аквабайку України(«Ukrainian Aqubike Federation») представлена ​​в 17 регіонах (Севастополь і Крим філій в даний час знаходяться в Запоріжжі).
 Федерація Аквабайку України є членом Всесвітньої Федерації і Європейської балканської федерації IJSBA і BJSF.
 Відповідно до графіка, який узгоджений з Міністерством у справах молоді і спорту України були проведені наступні національні змагання рівня чемпіонат України і Кубок України.

Після того як аквабайк був включений в список визнаних видів спорту в Україні в 2009 році, спортсмени досягли таких міжнародних результатів: 
 2009: 4-е місце в фіналі чемпіонату світу, штат Аризона, США, Voznyy Орест, м Львів;
 2010: друге місце на чемпіонаті Балканського, Белград, Сербія — Voznyy Ореста, м Львів;
 2011: друге місце на чемпіонаті Балканського, Белград, Сербія — Arutenyants Ігор, г. Запорожье;
 2012: третє місце на чемпіонаті Балканського, Белград, Сербія — Arutenyants Ігор, г. Запорожье;
 2013: 1-е місце на чемпіонаті Балканського, Белград, Сербія — Грицай Дмитро, м Севастополь;
 2014: перше, третє місце на чемпіонаті Балканського, Белград, Сербія — Дмитро Грицай, місто Севастополь;
 Друге, третє місце на чемпіонаті Балканського, Белград, Сербія — Arutenyants Олександр, г. Запорожье;
 Друге, третє місце на чемпіонаті Балкан, Белград, Сербія — Квітка Артур, м Василівка.

 Федерація включає більше 120 спортсменів, 14 тренерів та 13 суддів
 Українська збірна має бази в місті Бердянську та місті Чернівці
 З 2012 року почали розвиток дитячого спорту  
 У Запоріжжі відкрилась секція водних видів спорту «Локомотив», На основі цього спортивного комплексу пройшов Чемпіонат України 19-21 червня 2015  
 Чернівецькі етапи (в потенційному місці для європейського етапу)

Важлива інформація для спортсменів 
Тільки члени федерації можуть брати участь в міжнародних змаганнях, європейських та світових чемпіонатах. Так як їх курує міжнародна федерація IJSBA, представником якої є ФАУ.

Контакти 
«Федерація Аквабайку України»

Україна, м. Запоріжжя

вул. Адмірала Макарова 50,

Спортивні федерації України